Massacre (masacre en varios idiomas como el inglés y el francés) puede referirse a: 
Massacre, banda de skate punk argentina, fundada en 1986.
Massacre Palestina, álbum homónimo del anterior.
Massacre Records, sello discográfico alemán de rock.
Massacre (canción), canción de Escape The Fate.
Massacre (Dominica), localidad de Dominicana.
Massacre 68, banda de harcore mexicana, fundada en 1987.
Massacre of Innocents, canción de The Exploited.